Ponsonby peut faire référence à :

Patronymes 

 John Ponsonby (vers 1770-1855),  vicomte Ponsonby, homme politique et diplomate britannique ;
 Roberte Ponsonby (1892-1979), comtesse de Bessborough, la consort du vice-roi du Canada ;
 Rupert Ponsonby ( de Mauley ; 1957-), militaire, homme politique et pair héréditaire britannique ;
 Vere Ponsonby (1880-1956),  comte de Bessborough, un homme d'État britannique ;
 William Ponsonby (1772-1815), un officier britannique.

Toponymes 

 Ponsonby, une banlieue d'Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Patronyme anglais